Shag bezeichnet:

 Shag (Tabak), fein geschnittener Tabak
 Shag (Tanz), Swing-Tanz aus den 1930er und 1940er Jahren
 Shag, Kurzform für Shaggy-Teppich, Hochflorteppich
 Shag, Originaltitel von Shag – More Dancing (Fernsehtitel: Fetzig, frei und frisch verliebt), US-amerikanischer Film von Zelda Barron aus dem Jahr 1989

Shag ist ein Pseudonym folgender Personen:
 Jonathan King (* 1944), britischer Musiker
 Josh Agle (* 1962), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 Shag Island, Begriffsklärung
 Shag Point, Begriffsklärung
 Shag Rock, Begriffsklärung
 Shag Rocks, Inselgruppe im Südatlantik
 The Shag, US-amerikanische Rockband der 1960er Jahre